Пьер-Луи:
* Пьер-Луи, Жозеф Немур (1900—1966) — гаитянский государственный деятель, и. о. президента Гаити (1956—1957). 
 Пьер-Луи, Мишель (род. 1947) — премьер-министр Гаити с 5 сентября 2008 по 11 ноября 2009, вторая женщина на этом посту.

 Пьер Луи (или Пьер Луис; ) (1870—1925) — французский поэт и писатель.

См. также 
 Пьер Луис
 Пьер
 Луи